Nowe Paski – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie Teresin
 Stare Paski – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie Teresin